Il singolare del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marco Chiudinelli che ha battuto in finale Saša Tuksar 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Marco Chiudinelli (Campione)
 Uros Vico (primo turno)
 Igor' Kunicyn (primo turno)

 Tomáš Cakl (secondo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Ladislav Švarc (primo turno)
 Pavel Šnobel (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2004